Чайнат:

 Чайнат — провінція в центральній частині Таїланду. 
 Чайнат — місто в Таїланді, столиця однойменної провінції.